Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Bojda – polski skoczek narciarski i kombinator norweski
 Dariusz Bojda – polski poeta, prozaik i aktor
 Stefania Bojda – polska plastyczka i nauczycielka